Gajdoš může být:

 na Moravě hráč na gajdy neboli dudy – moravský dudák

příjmení
 Adolf Gajdoš (1884–1966) – moravský spisovatel, překladatel a redaktor
 Eduard Gajdoš (* 1960) – slovenský fotbalista
 Ivan Gajdoš (* 1973) – český hudebník, skladatel, textař, interpret a básník
 Jan Gajdoš (1903–1945) – československý sportovec, gymnasta
 Ján Gajdoš – více osob
 Kazimír Gajdoš (1934–2016) – slovenský fotbalista
 Kazimír Gajdoš (* 1961) – slovenský fotbalista
 Martin Gajdoš (fotbalista) (* 1952) – slovenský fotbalista
 Miloslav Gajdoš (* 1948) – kontrabasista, pedagog
 Peter Gajdoš (* 1959) – slovenský politik, ministr obrany a voják z povolání
 Rudolf Gajdoš (1908–1975) – český malíř
 Štefan Gajdoš (* 1950) – slovenský fotbalista
 Štěpán Gajdoš (* 1997) – český režisér, scenárista a herec
 Vladimír Gajdoš (1936–2016) – slovenský dirigent hudební skladatel a pedagog
 Vratislav Gajdoš (* 1986) – slovenský fotbalista

ženská podoba s přechýlením
 Anna Gajdošová (1947–???) – slovenská a československá politička, po sametové revoluci poslankyně FS za HZDS
 Gizela Farkašovská-Gajdošová (* 1929) – slovenská a československá politička
 Jarmila Gajdošová (* 1987) – australská tenistka slovenského původu
 Mária Gajdošová (* 1929) – slovenská a československá politička

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení